John Ireland henviser til blandt andre:

 John Ireland (politiker) (1827-1896) - amerikansk politiker
 John Ireland (biskop) (1838-1918) - amerikansk religiøs leder
 John Ireland (komponist) (1879-1962) - engelsk komponist
 John Ireland (skuespiller) (1914-1992) - canadisk-amerikansk skuespiller

fa:جان آیرلند